O SagCAD é um software CAD publicado sob a GPL e que possui versão somente para Linux.

Computação gráfica